Трес Естрељас има више значења:

 Трес Естрељас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Естрељас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Естрељас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Трес Естрељас (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Естрељас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Естрељас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Естрељас (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Естрељас, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Трес Естрељас (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Трес Естрељас (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Трес Естрељас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику